Mintiu (din , în trad. "Nemțimea") este numele unor cartiere sau târguri locuite de germani în Transilvania și Banat. În mod concret se poate referi la:
Orașul liber regesc Mintiu, unit la 29 decembrie 1712 cu Sătmarul, sub numele de Szatmár-Németi (Sătmar-Mintiu).
Mintiu, Bistrița-Năsăud
Mintiu Gherlii, Cluj
Mintia, Hunedoara

Împrumuturi lingvistice din maghiară